Мир без конца (роман Фоллетта) () — произведение валлийского писателя Кена Фоллетта.
 Бесконечный мир (телесериал) () — экранизация романа Кена Фоллетта.
  () — произведение 1979 года американского писателя Джо Холдемана.
 Бесконечный мир (роман Холдемана) () — роман 1997 года Джо Холдемана.